Футбольная лига ОАЭ 1989/1990 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1989/90 на сайте rsssf.com  

1989/1990
ОАЭ
ОАЭ
1989 год в ОАЭ
1990 год в ОАЭ
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990